Си́доров — поширене російське прізвище.
 Сидоров Андрій Валентинович (1969—2009) — український хокеїст.
 Сидоров Антон (1979—2022) — український розвідник
 Сидоров Антон Олегович (1987—2022) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сидоров Валерій Миколайович (* 1959) — радянський хокеїст.
 Сидоров Віктор Павлович (* 1937) — український генерал-майор.
 Сидоров Ілля (* 1996) — український баскетболіст, розігруючий захисник.
 Сидоров Леонід Георгійович (1894—1941) — український графік.
 Сидоров Олександр Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сидоров Олександр Михайлович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сидоров Олексій Євдокимович (1924—2001) — український радянський живописець.
 Сидоров Олексій Леонідович (* 1968) — російський режисер і сценарист.
 Сидоров Олексій Олексійович (1891—1978) — російський мистецтвознавець.
 Сидоров Роман Петрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сидоров Сергій Вікторович — доктор історичних наук, професор.
 Сидоров Ярослав Ігорович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Герої Радянського Союзу 
 Сидоров Василь Тимофійович (1924—1944) — Герой Радянського Союзу (1944, посмертно).
 Сидоров Веніамін Андрійович (1924—1943) — Герой Радянського Союзу (1943, посмертно).
 Сидоров Георгій Семенович (1918—1989) — офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1943).
 Сидоров Дмитро Павлович (1920—1979) — офіцер, Герой Радянського Союзу (1943).
 Сидоров Дмитро Степанович (1925—1944) — Герой Радянського Союзу (1944, посмертно).
 Сидоров Іван Дмитрович (1916—1943) — льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу (1943, посмертно).
 Сидоров Іван Захарович (1909—1943) — офіцер, Герой Радянського Союзу (1943, посмертно).
 Сидоров Іван Прохорович (1911 — ?) — офіцер саперного батальйону, Герой Радянського Союзу (1945).
 Сидоров Микола Григорович (1918—2003) — льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу (1945).
 Сидоров Микола Іванович (1922—1945) — офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1946, посмертно).
 Сидоров Олександр Васильович (1910—1968) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Сидоров Олександр Іванович (1921—1945) — офіцер, Герой Радянського Союзу (1945, посмертно).
 Сидоров Павло Іванович (1922—2012) — офіцер-розвідник, Герой Радянського Союзу (1945).
 Сидоров Павло Микитович (1912—1977) — офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1945).
 Сидоров Петро Петрович (1926—1972) — офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1945).

Див. також 
 Сидорова
 Сидорів — село Гусятинського району Тернопільської області.

Примітки 

Російські прізвища